Il singolare del torneo di tennis Salt Lake City Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 4-6, 7-6, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Salt Lake City Open 1974